Президент Мозамбика () — глава государства и правительства Республики Мозамбик (до 1999 года — Народная Республика Мозамбик, ).

Полномочия и порядок избрания 
Конституция Мозамбика гласит, что президент Республики является главой государства, главой правительства, главнокомандующим вооружёнными силами и символом национального единства. Он избирается прямым голосованием на пятилетний срок путем голосования; если ни один из кандидатов не получит более половины голосов, поданных в первом туре голосования, будет проведен второй тур голосования, в котором будут участвовать только два кандидата, получивших наибольшее количество голосов в первом туре, и в зависимости от того, кто из них получит большинство голосов во втором туре, будет избран президентом. Он назначает премьер-министра, функции которого включают в себя созыв и председательство в Совете министров, консультирование президента, оказание помощи президенту в управлении страной и координацию работы министров.

Список президентов

Диаграмма пребывания в должности

Политическое бюро ФРЕЛИМО 
Политическое бюро Центрального комитета Фронта освобождения Мозамбика (ФРЕЛИМО), которое после гибели в авиакатастрофе Саморы Мойзеша Машела, в период с 19 октября 1986 года по 6 ноября 1986 года временно управляло Народной Республикой Мозамбик.

См. также 
 Премьер-министр Мозамбика

Примечания

Ссылки 
 Список руководителей Мозамбика на сайте worldstatesmen.org 
 Выборы в Мозамбике на africanelections.tripod.com  

Мозамбик
Списки:Мозамбик
Политика Мозамбика